Naeke ist der Familienname folgender Personen:

 August Ferdinand Naeke (1788–1838), deutscher klassischer Philologe
 Gustav Heinrich Naeke oder Gustav Heinrich Naecke (1785–1835), deutscher Maler
 Siegfried Naeke (* 1925), deutscher Fußballspieler

Siehe auch: 
 Näcke